76 — дебютний студійний альбом голландського трансового ді-джею та продюсера Арміна ван Бюрена. Виданий у червні 2003 року на музичному лейблі United Recordings.

Список треків 

Музичні альбоми 2003
Дебютні альбоми 2003